Zuccaro ist der Familienname folgender Personen:
 Federico Zuccaro (auch Zuccari, 1542–1609), italienischer Maler, Bruder und Schüler von Taddeo Zuccaro, Sohn von Ottaviano Zuccaro
 Michele Zuccaro (* 1948), italienischer Kunstmaler und Bildhauer
 Ottaviano Zuccaro (auch Zuccari), italienischer Maler, Vater von Taddeo und Federico Zuccaro, Lehrer von Taddeo
 Taddeo Zuccaro (auch Zuccari, 1529–1566), italienischer Maler, Bruder und Lehrer von Federico Zuccaro, Sohn von Ottaviano Zuccaro, 

Siehe auch: Zuccari